

Onomastica

 Chelo – forma ipocoristica del nome proprio di persona spagnolo femminile Consuelo
 Chelo – cognome italiano

Persone
 Chelo (...) – cantante e ballerino portoricano
 Giuseppe Chelo (1938-2007) – cantante italiano
 Isaac Chelo (XIX secolo) – rabbino ed esploratore spagnolo